Fines désigne :
 le filler, dont le terme est synonyme.
 une ville d'Andalousie : Fines
fractions argileuses et limoneuses d'une roche ou d'un sol. Poudre minérale de petite grosseur de grain ajoutée pour augmenter la compacité d'un granulat, d'un béton, d'un enrobé.

Patronyme 
 Helen Fines (née en 1973), coureuse de fond anglaise.

Également 
 féminin pluriel de l'adjectif fin.